Hellerup Sogn henviser til flere artikler:
 Hellerup Sogn (Gentofte Kommune) – et sogn i Gentofte Kommune og i Gentofte Provsti
 Hellerup Sogn (Faaborg-Midtfyn Kommune) – et sogn i Faaborg-Midtfyn Kommune (tidligere Ringe Kommune) og i Ringe Provsti